Гумендженската, Боймишка и Ругуновска епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Гумендже (Гумениса) и архиерейски наместничества в Боймица (Аксиуполи) и Ругуновец (Поликастро). Създадена е в 1991 година чрез отделяне от Поленинската и Кукушка епархия. Начело на епархията от 1991 година е митрополит Димитрий.

Манастири

Енорийски църкви 
Епархията има 49 енории с прилежащи към тях храмове:

Бележки